Малышки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малышки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Малышки — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Малышки — деревня в Вилейском районе Минской области.